W31 peut faire référence à :
 Contact avec des appareils, autres et sans précision, d’après la classification internationale des maladies ;
 W31, une ogive thermonucléaire américaine ;
 W31, la trente-et-unième semaine du calendrier.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres